Гала́ново — село в Каракулинском районе Удмуртии, административный центр муниципального образования «Галановское».

География 
Село располагается в юго-восточной части Удмуртии в 1,5 км от правого берега реки Камы, в 29 км к северо-востоку от районного центра села Каракулино, в 4,5 км к северо-западу от села Сухарево, в 6 км к юго-западу от деревни Дубник, в 18 км от села Вятское, в 40 км к юго-востоку от города Сарапул и в 91 км от столицы Удмуртии, города Ижевска.

История 
Впервые упоминается в «Писцовой книге Казанского уезда 1647—1656 г.» как починок в дворцовой Сарапульской волости Арской дороги Казанского уезда: «Починок Оброскин, Галаново то ж: пашни и перелогу и лесом поросли пятнатцать длинников, восмь поперечников, итого сто дватцать десятин в поле, а в дву по тому ж».

После упразднения Арской дороги в 1780 году — в Сарапульском уезде Вятского наместничества (с 1796 года — Вятской губернии).

4 ноября 1926 года был образован Каракулинский район и Галаново вошло в состав района. Постановлением ВЦИК от 22 октября 1937 года Галаново, в составе Каракулинского района, передано из Кировской области в состав Удмуртской АССР.

С 2006 года Галаново является административным центром муниципального образования «Галановское», в которое, кроме села Галанова, входит деревня Сухарево.

Население

Уроженцы 
 Герои Советского Союза Николай Аркадьевич Коровин и Алексей Павлович Котельников.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Каракулинского района